Премия «Сезар» за лучший короткометражный игровой фильм () — награда французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручалась с 1977 по 1991 год. С 1992 года короткометражные игровые ленты представлены в категории: «Лучший короткометражный фильм», наравне с документальными и анимационными произведениями.

Список лауреатов и номинантов

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов премии «Сезар» за лучший короткометражный игровой фильм на официальном сайте 
 Премия «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)